Podsiadło ist der Familienname folgender Personen:

 Dawid Podsiadło (* 1993), polnischer Sänger
 Jacek Podsiadło (* 1964), polnischer Dichter, Publizist und Übersetzer
 Paweł Podsiadło (* 1986), polnischer Handballspieler